Gallia Cispadana – nome utilizzato dai romani per identificare il territorio della Gallia cisalpina a sud del fiume Po
Repubblica Cispadana – stato dell'Italia Settentrionale costituito negli anni 1796-1797 a seguito dell'occupazione militare francese
Autostrada regionale Cispadana – progetto per la realizzazione di un collegamento autostradale est-ovest tra i caselli di Ferrara sud sull'A13 e Reggiolo-Rolo sull'A22